Horky est un toponyme qui peut désigner :

Hôrky, une commune du district de Žilina, dans la région de Žilina.

Horky, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Horky, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Horky nad Jizerou, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kostelecké Horky, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Autres
 (3137) Horky, astéroïde

Homonymie de localités en  Tchéquie